Bioquímica:
 A, abreviatura de l'adenina,
 A, abreviatura de l'alanina
 A, abreviatura de la vitamina A
 A, grup sanguini
 Lingüística:
 A, primera lletra de l'alfabet català
 А, primera lletra de l'alfabet ciríl·lic
 A (kana), caràcter de l'escriptura japonesa
 Metrologia:
 a, Abreviatura habitual de l'àrea i del nombre màssic
 A, símbol de l'amper en el Sistema Internacional d'Unitats
 Å, símbol de l'àngstrom.
 A seguida d'un nombre, indica una mida estàndard d'un full de paper (A4, A5)
 A, abreviatura habitual del nombre màssic, el total de neutrons i protons que conté un nucli atòmic
 a, abreviatura del prefix atto
 Vehicles:
 A identifica els vehicles d'Àustria.
 A França es col·loca als cotxes dels conductors novells (conducteur apprenti), com un equivalent de la L internacional
 Miscel·lània'':
 A, l'as en la baralla francesa
 A, simbolitza la nota musical la
 A (musical), musical espanyol dirigit per Nacho Cano estrenat el 2008